Dino Zoff (Mariano del Friuli, 1942. február 28. –) válogatott olasz labdarúgókapus, aki az 1982-es labdarúgó-világbajnokságon Spanyolországban 40 esztendősen lett világbajnok és ezzel a legidősebb játékos, aki világbajnoki címet tudott nyerni. Az IFFHS szavazásán elnyerte a 20. század harmadik legjobb kapusa címet Lev Jasin (1. helyezett) és Gordon Banks (2. helyezett) mögött. 

Ő tartja a góltalansági rekordot nemzetközi versenyeken, vagyis a legtovább az ő kapuja volt bevehetetlen, összesen 1142 percen keresztül 1972 és 1974 között. 112 válogatottságával Gianluigi Buffon,  Paolo Maldini, Andrea Pirlo, Daniele De Rossi és Fabio Cannavaro mögött hatodik helyen áll az örökranglistán a válogatottban lejátszott meccsek száma alapján. 2004-ben Pelé a FIFA 100-ba nevezte őt, mely a valaha élt legjobb labdarúgók nevét tartalmazza.

Sikerei, díjai

Játékosként 
Juventus
Olasz bajnok (6): 1972–73, 1974–75, 1976–77, 1977–78, 1980–81, 1981–82
Olasz kupa (2): 1978–79, 1982–83
UEFA-kupa (1): 1976–77
BEK-döntős (2): 1972–73, 1982–83
Interkontinentális kupa döntős (1): 1973
Olaszország
Világbajnok (1): 1982
Európa-bajnok (1): 1968

Edzőként 
Juventus
Olasz kupa (1): 1989–90
UEFA-kupa (1): 1989–90
Olaszország
Európa-bajnoki döntős (1): 2000
Egyéni
Aranylabda második hely: 1973
A világbajnokság legjobb kapusa: 1982
FIFA Érdemrend: 1984
World Soccer Magazine 100 legnagyszerűbb játékos a 20. században: 1999
FIFA 100: 2004
Golden Foot-díj: 2004

Játékos Statisztikái

A válogatottban

Edzői statisztika

Jegyzetek

Források
 
 
 
 
 
 

1942-ben született személyek
Élő személyek
Olasz labdarúgók
Labdarúgókapusok
Az Udinese labdarúgói
Az AC Mantova labdarúgói
Az SSC Napoli labdarúgói
A Juventus labdarúgói
Világbajnok labdarúgók
Európa-bajnok labdarúgók
Az 1968-as Európa-bajnokság labdarúgói
Az 1970-es világbajnokság labdarúgói
Az 1974-es világbajnokság labdarúgói
Az 1978-as világbajnokság labdarúgói
Az 1980-as Európa-bajnokság labdarúgói
Az 1982-es világbajnokság labdarúgói
Olasz labdarúgóedzők